Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 2016 vond plaats van maandag 4 tot en met zaterdag 9 maart 2016 in Zoutelande. Heike Verheul werd voor de eerste keer Nederlands kampioen.

Plaatsing
Automatisch geplaatst voor de finale waren Vitalia Doumesh (1e in het NK 2015), Heike Verheul en Denise van Dam (beide gedeeld 2e in het NK 2015) en Leonie de Graag (4e in het NK 2015).
Via de halve finales plaatsten zich Ester van Muijen, Jacqueline Schouten, Stella van Buuren (die daarmee haar debuut maakt) en Rianka van Ombergen- Rentmeester.

Resultaten

Externe links
 Officiële website
 Finale groep
 Halve finale groep A
 Halve finale groep B

Dammen in 2016
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sportevenement in Veere